

Astronomia
 6193 Manabe – asteroide della fascia principale

Persone
 Johji Manabe – fumettista giapponese
 Kazushito Manabe – sollevatore giapponese
 Masayoshi Manabe – allenatore di pallavolo, dirigente sportivo ed ex pallavolista giapponese
 Syukuro Manabe – climatologo e fisico giapponese naturalizzato statunitense